Charles Mann Cornwallis (Londres, Regne Unit, 1738 - Ghazipur, Uttar Pradesh, 1805), militar i noble britànic que participà en la guerra d'independència dels EUA i després governador de l'Índia
 William Cornwallis, almirall britànic
 Illa de Cornwallis, illa de l'arxipèlag de la Reina Elisabet, a l'Arxipèlag Àrtic Canadenc, a la regió de Qikiqtaaluk
 Illa de Cornwallis (Shetland del Sud), illa al nord-est de l'illa Elefant, a les illes Shetland del Sud